Existuje více významných lidí se jménem a příjmením Petr Holman:

 Petr Holman (literární historik) (1951–2019) – indolog a bohemista
 Petr Holman (violista) (* 1975) – hráč na violu

Podobná jména 
 Peter Holman (* 1946) – britský hudební vědec, varhaník a cembalista